Armand Seguin peut désigner :
 Armand Seguin (1767-1835), un chimiste, médecin, banquier et industriel français ;
 Armand Seguin (1869-1903), dessinateur et peintre breton.